Buffalo Creek ist der Name folgender Flüsse:

in den Vereinigten Staaten:
 Buffalo Creek (Alabama) im Tuscaloosa County, Bundesstaat Alabama  
 Buffalo Creek (Guyandotte River) im Logan County, Bundesstaat West Virginia
 Buffalo Creek (Michigan) im Keweenaw County, Bundesstaat Michigan  
 Buffalo Creek (New York), bei Buffalo, siehe Buffalo River (Eriesee)
 Buffalo Creek (Roanoke River) im Campbell County, Bundesstaat Virginia  
 Buffalo Creek (Texas) im Kaufman County, Bundesstaat Texas
 Buffalo Creek, anderer Name des Sandy Creek (Ohio River) im Jackson County, Bundesstaat West Virginia

in Kanada:
 Buffalo Creek (Manitoba)

Siehe auch:
Buffalo Creek Reservation